Тонзиллит — воспаление нёбных миндалин:

 Острый тонзиллит (ангина)
 Хронический тонзиллит